Madonnina ima više značenja:
 Madonnina, Alessandria
 Madonnina, Ancona
 Madonnina, Asti
 Madonnina, Biella
 Madonnina, Brescia
 Madonnina, Mantua
 Madonnina, Roma
 Madonnina, Rovigo
 Madonnina, Verona